Нуева Санта Круз има више значења:

 Нуева Санта Круз (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Санта Круз, Санта Круз Куза (Текас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику